Durankulak (bulgare: ) est un village du nord-est de la Bulgarie, qui fait partie de la municipalité de Chabla, dans la province de Dobritch.

Notes et références 

Ville en Bulgarie